La edición 14 de la Tennis Masters Cup se realizó del 10 al 14 de enero del 1984 en Nueva York, Estados Unidos.

Individuales

Cuadro

Clave 
 Q = Clasificador (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado

Finales 

Masters Grand Prix (1970-1989)